Westport ("Porto oeste", em inglês) é um nome dado a diversas localidades e comunidades ao redor do mundo:

Canadá
Westport (Nova Escócia)
Westport (Ontário)
Westport Rideaus - equipe local júnior de hóquei no gelo
Aeroporto de Westport/Rideau Lakes
Westport (Terra Nova e Labrador)

Estados Unidos da América
Westport (Carolina do Norte)
Westport (Connecticut)
Westport Country Playhouse - teatro naquela cidade
Westport (estação de metrô)
Westport (Dakota do Sul)
Westport (Indiana)
Westport (Maine)
Westport (Baltimore)
Westport (Massachusetts)
Westport High School (Massachusetts) - escola local
Rio Westport - rio situado próximo à cidade, no estado Massachusetts
Westport (Minnesota)
Westport Township
Westport (Kansas City) - distrito histórico de Kansas City, Missouri
Westport High School (Missouri)
Westport Middle School (Missouri)
Westport (Nova York)
Westport (estação ferroviária)
Westport (Oklahoma)
Westport (Oregon)
Westport (Pennsylvania
Westport (Washington)
Westport (Wisconsin)

Nova Zelândia
Westport (Nova Zelândia)
Aeroporto de Westport

Reino Unido
Westport (Inglaterra)
Canal de Westport

República da Irlanda
Westport (Irlanda)
Westport House
Westport (estação ferroviária)
Westport United - equipe local de futebol

Outros significados
Westport Records - gravadora musical existente durante as décadas de 1950 e 60 nos Estados Unidos

Desambiguação